Blåjackor kan syfta på:

 Blåjackor – en operett av kompositören Lajos Lajtai
 Blåjackor (film, 1945) – en film regisserad av Rolf Husberg
 Blåjackor (film, 1964) – en film regisserad av Arne Mattson

Se även
 Blåställ